Артониевые — таксоны грибов отдела аскомицетов.

 Порядок Артониевые ()
 Семейство Артониевые ()